Katt ist der Familienname folgender Personen:

 August von Katt (1709–1779), preußischer Major und Regimentschef, siehe August von Katte
 Carmen Katt (* 1975), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Christian Katt (* 1960), österreichischer Dichter und bildender Künstler
 Friedemann Katt (* 1945), österreichischer Komponist, siehe Franz Xaver Frenzel
 Geraldine Katt (1921–1995), österreichische Filmschauspielerin
 Nicky Katt (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Stephan Katt (* 1979), deutscher Motorrad-Bahnsportfahrer
 William Katt (* 1951), US-amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler

Siehe auch:
 Catt
 Kat
 Katte
 Cut
 Cutt